Skrót CGB może odnosić się do:
 Christlicher Gewerkschaftsbund – (pol. Chrześcijańskie Zrzeszenie Związków Zawodowych) – niemiecki związek zawodowy
 Cała Góra Barwinków – polski zespół grający muzykę reggae i ska